YQI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yarmouth (Nuova Scozia) (Canada)